Andreas Lindström kan syfta på:

* Andreas Lindström (född 1982), svensk inshockeyspelare
 Andreas Lindström (född 1990), svensk inshockeyspelare